

Olaszország állami képzőművészeti főiskolái 
 Accademia di belle arti di Bari (Puglia)
 Accademia di belle arti di Bologna (Emilia-Romagna)
 Accademia di belle arti di Carrara (Toszkána)
 Accademia Carrara, Bergamo (Lombardia)
 Accademia di belle arti di Catania (Szicília)
 Accademia di belle arti di Catanzaro (Calabria)
 Accademia di belle arti di Firenze (Toszkána)
 Accademia di belle arti di Foggia (Puglia)
 Accademia di belle arti di Frosinone (Lazio)
 Accademia di belle arti dell'Aquila (Abruzzo)
 Accademia di belle arti di Lecce (Puglia)
 Accademia di belle arti di Macerata (Marche)
 Accademia di belle arti di Brera, Milánó (Lombardia)
 Accademia di belle arti di Napoli, Nápoly (Campania)
 Accademia di belle arti di Palermo (Szicília)
 Accademia di belle arti di Parma (Emilia-Romagna)
 Accademia di belle arti di Reggio Calabria (Calabria)
 Accademia di belle arti di Roma (Lazio)
 Accademia di belle arti di Sassari (Szardínia)
 Accademia Albertina di Torino (Piemont)
 Accademia di belle arti di Urbino (Marche)
 Accademia di belle arti di Venezia, Velence (Veneto)
 Accademia di belle arti Gian Bettino Cignaroli, Verona (Veneto)